Rajd Meksyku 2017 (14. Rally Guanajuato Mexico 2017) – trzecia runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2017, która trwała od 9 do 12 marca 2017 roku. Baza znajdowała się w mieście León. Zwycięzcą został Kris Meeke.

Lista startowa

Klasyfikacja końcowa

Odcinki specjalne

Power Stage 
Etap "Power Stage" miał 21,94 km długości i był końcowym odcinkiem rajdu.

Klasyfikacja generalna po 3 rundach 
 

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

Rajd Meksyku
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2017
2017 w Meksyku